Мэнли Палмер Холл (; 18 марта 1901, Онтарио, Канада — 29 августа 1990, Лос-Анджелес, США) — писатель, лектор, философ-мистик, создатель «Философского исследовательского общества», таролог, масон, 33° ДПШУ.

«Тайные учения всех времён» 

Мэнли Холл, не имея высшего образования, написал серию оккультных книг, ставших известными благодаря эрудиции их автора. Наиболее известна его книга «Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцерской символической философии» (The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy; более полный перевод названия — «Тайные учения всех времён: энциклопедическое изложение герметической, каббалистической и розенкрейцерской символической философии»).

Книга носит документальный характер и содержит многочисленные иллюстрации и подлинные тексты мистических сочинений: документы розенкрейцеров, рецепты алхимиков, каббалистические правила. Доктор философских наук В. В. Целищев, переведший книгу на русский язык, считает, что: «Основное внимание Холл уделяет аллегорическому и символическому значению действующих лиц и историй, категорически отказываясь от буквального толкования. Книга выгодно отличается от подавляющего числа оккультных книг, в которых мистицизм является синонимом иррационализма. Выдающиеся мистики никогда не ставили знака равенства между двумя этими понятиями».

Философское исследовательское общество 

В 1934 году в Лос-Анджелесе Холл основал некоммерческую организацию «Философское исследовательское общество» с целью изучения религии, мифологии, метафизики и оккультизма. В Обществе имеется библиотека на 50 000 томов, коллекция произведений искусства и редких книг. Общество проводит лекции, семинары, издаёт книги и ежеквартальный журнал.

В масонстве 
Мэнли Холл был рыцарем-покровителем масонской исследовательской группы в Сан-Франциско, с которой он был связан в течение ряда лет, предшествовавших его масонскому посвящению. 28 июня 1954 года он был посвящён в степень ученика в ложе «Камень» № 374, в Сан-Франциско (в настоящее время носит название «Объединённая» ложа). Возвышен в степень подмастерья 20 сентября 1954 года, и возведён в степень мастера-масона 22 ноября 1954 года. Через год он был посвящён в дополнительные степени Древнего и принятого шотландского устава (начиная с 4 степени). Позднее он был посвящён в 32° ДПШУ в долине Сан-Франциско. 8 декабря 1973 года, в возрасте 72 лет, он был возведён в 33° ДПШУ.

Личная жизнь 
Холл и его последователи пошли на крайние меры, чтобы не дать распространиться любым сплетням или информации, которая могла бы запятнать его образ. Это касалось и малоизвестного его первого брака. 28 апреля 1930 года Холл женился на 28-летней Фэй Б. Деревен, которая была его секретарём в течение предыдущих пяти лет. Брак не был счастливым, его друзья никогда не обсуждали это, и практически вся информация была удалена о ней из его работ после её самоубийства 22 февраля 1941 года. После долгой дружбы, 5 декабря 1950 года, Холл женился на Мари Швейкерт Бауэр. Этот брак был бурным и счастливым. Мария Швейкерт Бауэр Холл умерла 21 апреля 2005 года (она родилась 24 июня 1904 года).

Избранная библиография 
Наиболее известной работой Холла, написанной им в возрасте 28 лет, является «Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцерской символической философии», в которой он попытался соотнести между собой учения различных оккультных традиций. За свою 60-летнюю карьеру дал около 8000 лекций в США и других странах, является автором более 150 книг и эссе и многочисленных статей. Издавал три журнала — The All-Seeing Eye (1923—1931), Horizon (1941—1958) и PRS Journal (1958—1990)

На английском языке 
Книги
 The Lost Keys Of Freemasonry, 1923
 The Secret Teachings of All Ages, 1928
 Meditation Symbols In Eastern & Western Mysticism-Mysteries of the Mandala, The Philosophical Research Society, Inc.,1988. ISBN 0-89314-543-2
 The Adepts Series
 Lady of Dreams: A fable in the manner of the Chinese (Los Angeles, 1943)
Лекции, журналы
 Lectures on Ancient Philosophy—An Introduction to the Study and Application of Rational Procedure, The Hall Publishing Company, Los Angeles, First Edition, 1929<ref>http://the_mystic_light.tripod.com/rosicrucian_and_masonic.htm Rosicrucian and Masonic Origins (chapter 19)</ref>
 Introduction to Max Heindel’s Blavatsky and The Secret Doctrine, 1933,
 The Secret Destiny of America (Los Angelas, 1944)
Журналы
 Каталог журналов, издававшихся М.Холлом: The All-Seeing Eye, Horizon, и PRS JournalЭссе
 Atlantis, An Interpretation Symbolic Essays Noah and His Wonderful Ark The Fraternity of the Rosecross From: The Secret Teachings of All Ages by Manly P. Hall. PRS., 1928

 На русском языке 
 Мэнли П. Холл, Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. (1928 г.) — СПБ.: СПИКС, 1994. — 800 с.
 Мэнли П. Холл, Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. — М.: Эксмо, Мидгард, 2007. — С. 8. — 864 с. — ISBN 5-699-22139-5 / 9785699221394
 Мэнли П. Холл, Адепты
 Мэнли П. Холл, Оккультная анатомия человека
 Мэнли П. Холл, Оккультное масонство
 Мэнли П. Холл, Перевоплощение
 Мэнли П. Холл, Самораскрытие посредством упражнений, направленных на постижение
 Мэнли П. Холл, Утерянные ключи масонства

А также описание колоды карт Таро (1928—1929) с изображениями четырёх разновидностей карт. Рисунки Египетского Таро были позаимствованы Холлом в книге француза Роберта Фальконнье (Robert Falconnier'') «XXII герметических листа прорицательного Таро».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Архив Мэнли Холла
 Философское исследовательское общество

Оккультисты
Эзотерики
Английские писатели XX века
Авторы книг по каббале
Философы Канады
Философы США
Масоны США
Великий державный генеральный инспектор
Тарологи